Paul Satterfield – animatore e regista di film d'animazione statunitense (1896-1981)
 Paul Satterfield – attore statunitense (n. 1960)